Juon ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Fjodorowitsch Juon (1875–1958), russisch-sowjetischer Maler
 Paul Juon (1872–1940), schweizerisch-russischer Komponist, Bruder des vorigen

Juon ist der Titel einer Reihe von Horrorfilmen, siehe Ju-on